L'édition masculine 2012 du tournoi de tennis d'Estoril se déroule du  au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Juan Martín del Potro remporte l'épreuve de simple, Aisam-Ul-Haq Qureshi et Jean-Julien Rojer celle de double.

Lauréats 
Carlos Berlocq, tenant du titre, remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Richard Gasquet.

En double, Aisam-Ul-Haq Qureshi et Jean-Julien Rojer remportent le titre en battant en finale Julian Knowle et David Marrero. Il s'agit du  titre pour chacun, le  ensemble.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Estoril (WTA 2012)
 Open du Portugal

Liens externes 
 
 

Estoril
ATP 2012
Sport au Portugal en 2012
Tennis en mai 2012